Клаусура 2011 () — 89-й розыгрыш чемпионата Чили по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь

Плей-офф

Финал 
Первый матч был проведён 28 июня, а ответный состоялся 2 июля.

|}

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Чили 2011 на rsssf.com 

2011
Чили
Спорт в Чили в 2011 году